San Juan del Puerto är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Huelva och regionen Andalusien, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. San Juan del Puerto ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Juan del Puerto är huvudsakligen platt. San Juan del Puerto ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om San Juan del Puerto. Runt San Juan del Puerto är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Huelva,  km sydväst om San Juan del Puerto. Trakten runt San Juan del Puerto består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Andalusien